Der Kanton Le Coteau ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Roanne, im Département Loire und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Le Coteau.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lecoteau